Sindrome di Pallister-Hall
 Sindrome di Sheldon-Hall